Schein steht für:
 Aussehen, Erscheinungsbild, äußere Erscheinung
 Wahrnehmungstäuschung
 Bescheinigung, ein Dokument in Papierform
 ein Teilnahme- oder Leistungsnachweis im Studienbuch
 Geldschein, siehe Banknote
 Lichtreflexion, siehe Glanz
 Schein (Band), eine deutsche Funk-Rockband 
 Liste (Wortzusammensetzungen mit ~schein):
 Lebensstationen: Geburtsschein, Taufschein, Trauschein, Krankenschein, Totenschein
 Verkehrsmittel: Führerschein, Fahrzeugschein, Flugschein, Segelschein, Eisenbahnfahrzeugführerschein 
 Fischerei & Jagd: Fischereischein, Jagdschein, Waffenschein
 Geldschein
 Schuldschein
 Gewerbeschein
 Erbschein
 Hundeführerschein
 Motorsägenschein
 Sonnenschein
 Tauchschein
 Wohnberechtigungsschein

Schein ist der Familienname folgender Personen:
 Calixtus Schein (1529–1600), Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Edgar Schein (1928–2023), US-amerikanischer Organisationswissenschaftler
 Egon Schein (1912–1977), deutscher Leichtathlet
 Harry Schein (1924–2006), schwedischer Autor und Debattenteilnehmer
 Herbert Schein (* 1965), deutscher Unternehmer
 Hermann Schein (* 1946), deutscher Regisseur
 Ionel Schein (1927–2004), französischer Architekt, Urbanist und Autor
 Johann Hermann Schein (1586–1630), deutscher Komponist und Thomaskantor in Leipzig
 Kurt Schein (1930–1972), österreichischer Radrennfahrer
 Leopold Schein (1873–1950), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Marcel Schein (1902–1960), tschechisch-amerikanischer Physiker
 Michail Borissowitsch Schein († 1634), russischer Heerführer
 Oleg Wassiljewitsch Schein (* 1972), russischer Politiker
 Reinhold Schein (* 1948), deutscher Übersetzer und Autor
 Waleri Grigorjewitsch Schein (* 1945), sowjetischer Skirennläufer 

Siehe auch:
 Schain
 Shine